Jméno Bílovice nese více obcí:
 Bílovice (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště

…nebo částí obcí:
 Bílovice (Bílovice-Lutotín) – část obce Bílovice-Lutotín v okrese Prostějov

…nebo jiných míst
 Bílovice (vojenský újezd Boletice) (Pilletitz) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 Bílovice (zámek) – zámek v obci Bílovice

Slovo Bílovice se objevuje také v názvech obcí:
 Bílovice nad Svitavou – obec v okrese Brno-venkov
 Velké Bílovice – město v okrese Břeclav
 Bílovice-Lutotín – obec v okrese Prostějov